Balet ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Balet (* 1956), Schweizer Fußballspieler
 Estelle Balet (1994–2016), Schweizer Freeride-Sportlerin
 Géraldine Marchand-Balet (* 1971), Schweizer Politikerin (CVP)
 Jan Balet (1913–2009), deutsch-US-amerikanischer Maler, Zeichner und Illustrator
 Leo Balet (1878–1965), niederländisch-deutscher Musikwissenschaftler und Kunsthistoriker